Andrew Lambrou – cantante australiano
 Angelos Lambrou – atleta greco
 Giannīs Lambrou – cestista e altista greco
 Lambros Lambrou – ex sciatore alpino cipriota
 Maria Lambrou – atleta greco-cipriota